Peerless Lake steht für:

 Peerless Lake (Alberta), Ort in Alberta, Kanada
 Peerless Lake (See, Alberta), See in Alberta, Kanada
 Peerless Lake (See, Minnesota), See in Minnesota, Vereinigte Staaten